Die Baseball-Bundesliga 2002 begann am 30. März 2002 und endete am 5. Oktober 2002.
Deutscher Meister wurden zum dritten Mal die Paderborn Untouchables, die ebenfalls Nordmeister wurden. Südmeister wurden die Regensburg Legionäre.

Reguläre Saison

1. Bundesliga Nord

1. Bundesliga Süd

Play-downs

1. Bundesliga Nord Play-downs 

Endstand

1. Bundesliga Süd Play-downs 

Endstand

Play-offs 

Spielübersicht

Einzelnachweise

Weblinks 
 Baseball-Bundesliga: Statistikarchiv

2002
Baseball 2002